Monroe Park steht für:

 Monroe Park (Berlin), Wohnbauprojekt in Berlin
 Monroe Park (Delaware), Ort im New Castle County, Delaware, Vereinigte Staaten
 Monroe Park (Virginia), Landschaftspark in Virginia, Vereinigte Staaten